

Ішеєво — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Ішеєво — присілок, Тарський район, Омська область